Plaats in Indonesië
 Sindangpalay (Cibeureum), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Sukabumi in de provincie West-Java
 Sindangpalay (Karangpawitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java